Aquella temporada, l'occità Thierry Michaud guanyà el primer dels seus tres títols mundials.

Classificació final

Referències 

 

Edicions del Campionat del Món de trial
Competicions motociclistes del 1985